Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1946 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Pauline Betz je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Pauline Betz (prvakinja)
 Margaret Osborne (četrtfinale)
 Louise Brough (četrtfinale)
 Dorothy Bundy (prvi krog)
 Doris Hart (finale)
 Patricia Todd (polfinale)
 Shirley Fry (prvi krog)
 Mary Arnold (polfinale)

 Jean Bostock (tretji krog)
 Kay Stammers Menzies (tretji krog)
 Mrs. Raymonde Jones (prvi krog)
 Mrs. Pat Adams (prvi krog)
 Tara Deodhar (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1946